Candela peut désigner :

Sciences 
 La candela, unité de mesure du Système international de l'intensité lumineuse.

Toponyme 
 Candela, commune italienne de la province de Foggia

Patronyme 
 Antonio Candela (2000-), footballeur italien ;
 Félix Candela (1910-1997), architecte mexicain ;
 Ignasi Candela Serna (1987-), homme politique espagnol ;
 José María Galván y Candela (1837-1899), peintre et graveur espagnol ;
 Rosario Candela (1890-1953), architecte américain ;
 Vincent Candela  (1973-), footballeur français.

Prénom 
 Candela Peña (1973-), actrice espagnole ;
 Candela Serrat (1986-), actrice espagnole ;
 Candela Vetrano (1991-), actrice et chanteuse argentine.

Musique 
 Culcha Candela, groupe de dancehall allemand formé en 2002 ;
 Candela, chanson de Faustino Oramas présente dans le film Buena Vista Social Club ;
 Candela, chanson du groupe sud-américain Guaka.

Autres 
 Viridis Candela, titre, ou plus exactement avant-titre, d’une revue trimestrielle publiée depuis 1950 par le Collège de ’Pataphysique.
 Loxosceles candela, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Sicariidae.